UK Championship 1997 – profesjonalny rankingowy turniej snookerowy. Rozegrany został w dniach 12–30 listopada 1997 w Guild Hall w Preston (Anglia).

W turnieju zwyciężył Anglik Ronnie O’Sullivan, który w finale pokonał Szkota Stephena Hendry’ego 10–6.

Wyniki 
Źródła:

Runda 1 
Do 6 frame’ów
 John Read   6–3  Michael Judge 

 Sean Storey  6–1   Euan Henderson 

 Troy Shaw   6–4   Dave Finbow 

 Jamie Burnett   6–1   Craig MacGillivray 

 Tony Jones   6–3   John Lardner 

 Paul Davies   6–4   Steve Judd 

 David Gray   6–5   Graeme Dott 

 Jason Prince   6–4   Matthew Couch 

 Quinten Hann   6–3  Joe Johnson 

 Martin Dziewialtowski   6–3   Anthony Davies 

 Shokat Ali   6–4   Karl Payne 

 Dean Reynolds   6–3   Stephen O’Connor 

 Ian McCulloch   6–5   Jason Ferguson 

 Matthew Stevens   6–3   Jamie Woodman 

 Jonathan Birch   6–0   Mark Gray 

 Dennis Taylor   6–2   Wayne Brown 

 Gary Ponting   6–4   Nick Pearce 

 Dene O'Kane   6–2   Stuart Pettman 

 Gerard Greene   6–5   Ian Brumby 

 Lee Richardson   6–5   Stefan Mazrocis 

 Wayne Jones   6–4   Leigh Griffin 

 Willie Thorne   6–2   Peter McCullagh 

 Marcus Campbell   6–5   Tony Chappel 

 Chris Scanlon   6–4   Joe Perry 

 Paul Wykes   6–5   Mark Davis 

 Peter Lines   6–5   Jimmy Michie 

 Dominic Dale   6–5   Alfred Burden 

 Bradley Jones   6–5   Drew Henry 

 Paul Hunter   6–3   Nick Walker 

 Mark Bennett   6–4   Darren Clarke 

 Karl Broughton   6–2  Lee Walker 

 Karl Burrows   6–4   David Roe

Runda 2 
Do 9 frame’ów

 Stephen Hendry   9–2  John Read 

 Sean Storey  9–5   Martin Clark 

 Anthony Hamilton   9–2   Troy Shaw 

 Jamie Burnett   9–6   Mick Price 

 Alan McManus   9–6   Tony Jones 

 Jimmy White   9–2   Paul Davies 

 Peter Ebdon   9–6   David Gray 

 Jason Prince   9–6   Dave Harold 

 Quinten Hann   9–6   Nigel Bond 

 Martin Dziewialtowski   9–5   Joe Swail 

 Shokat Ali   9–3   Alain Robidoux 

 Dean Reynolds   9–7   Brian Morgan 

 Tony Drago   9–7   Ian McCulloch 

 Matthew Stevens   9–7   Rod Lawler 

 Mark Williams   9–6   Jonathan Birch 

 Dennis Taylor   9–5   Steve James 

 Gary Ponting   9–4   John Higgins 

 Dene O'Kane   9–6   Billy Snaddon 

 Gerard Greene   9–2   Steve Davis 

 Andy Hicks   9–8   Lee Richardson 

 James Wattana   9–6   Wayne Jones 

 Gary Wilkinson   9–7   Willie Thorne 

 Ronnie O’Sullivan   9–6   Marcus Campbell 

 Terry Murphy   9–8   Chris Scanlon 

 John Parrott   9–1   Paul Wykes 

 Mark King   9–4   Peter Lines 

 Darren Morgan   9–2   Dominic Dale 

 Bradley Jones   9–2   Fergal O’Brien 

 Stephen Lee   9–8   Paul Hunter 

 Chris Small   9–5   Mark Bennett 

 Ken Doherty   9–3  Karl Broughton 

 Neal Foulds   9–6   Karl Burrows

Runda 3 
Do 9 frame’ów

 Stephen Hendry   9–7   Sean Storey 

 Anthony Hamilton   9–3   Jamie Burnett 

 Alan McManus   9–7   Jimmy White 

 Jason Prince   9–5   Peter Ebdon 

 Martin Dziewialtowski   9–6   Quinten Hann 

 Dean Reynolds   9–6   Shokat Ali 

 Matthew Stevens   9–8   Tony Drago 

 Mark Williams   9–3   Dennis Taylor 

 Gary Ponting   9–5   Dene O'Kane 

 Gerard Greene   9–6   Andy Hicks 

 Gary Wilkinson   9–8   James Wattana 

 Ronnie O’Sullivan   9–5   Terry Murphy 

 Mark King   9–6   John Parrott 

 Darren Morgan   9–6   Bradley Jones 

 Stephen Lee   9–4   Chris Small 

 Neal Foulds   9–4   Ken Doherty

Drabinka turniejowa

Przypisy 

UK Championship
1997 w sporcie
1997 w Anglii
Preston